Mountain puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

En Canadá 
 Mountain.

En Estados Unidos 
 Mountain, ciudad del condado de Pembina, en el estado de Dakota del Norte.
 Mountain, pueblo del condado de Oconto, en el estado de Wisconsin.
 Mountain, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Oconto, en el estado de Wisconsin.

En Filipinas 
 La Montaña/Mountain, provincia de la región de La Cordillera.

Música 
 Mountain (1969-1972, 1974-presente), banda estadounidense de hard rock.
 Mountain (1969), álbum de Leslie West.
 Mountain (2004), álbum de Circle.
 Mountain Records (1980-presente), discográfica sudafricana.

Miscelánea 
 Mountain, locomotora a vapor.
 Mountain Dew, refresco cítrico fabricado por la compañía PepsiCo.